Potamolepiidae är en familj av svampdjur. Potamolepiidae ingår i ordningen Haplosclerida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Potamolepiidae 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Potamolepiidae